Veude ist ein Fließgewässername in Frankreich:

 Veude (Indre), linker Zufluss der Indre bei Le Moulin d'Arceau, Gemeinde Avoine, Département Indre-et-Loire, Region Centre-Val de Loire
 Veude (Vienne), linker Zufluss der Vienne an der Gemeindegrenze von Anché zu Rivières, beide im Arrondissement Chinon, Département Indre-et-Loire, Region Centre-Val de Loire